Rasmus Hansen kan henvise til flere personer:

 Rasmus Hansen (forsvarsminister) (1896-1971) – en dansk socialdemokratisk politiker og forsvarsminister (Hans Rasmus Hansen)
 Rasmus Hansen (komponist) (født 1977)– en dansk komponist, arrangør og orkestrator
 Rasmus Hansen (gymnast) (1885-1967) – dansk OL-gymnast
 Rasmus Grønberg Hansen (født 1986) – en dansk fodboldspiller
 Rasmus Hansen (håndboldspiller) (født 1986) – en dansk håndboldspiller fra Viborg HK i Håndboldligaen
 Rasmus Hansen (fodboldspiller, født 1979) (født 1979) – en dansk fodboldspiller hos Randers FC i 2007/08-sæsonen
 Rasmus Hansen (fodboldspiller, født 1977) (født 1977) – en dansk fodboldspiller hos Boldklubben 1908 i 2007/08-sæsonen
Rasmus Hansen (fodboldspiller, født 2000) - en dansk fodboldspiller hos Kristrup Boldklub